
Termin -{LHB}- ima više značenja.
 Beta polipeptid luteinizirajućeg hormona, protein
 Linke-Hofman (), nemačko preduzeće